Салава́т ( «хвалебные молитвы; благословение») — может означать:
 Салават — произносимая во время намаза молитва.
 Салават — название фразы, которая означает «да благословит его Аллах и приветствует».
 Салават — мужское имя.
 «Салават» — спортивно-концертный комплекс в городе Салавате.
 (5546) Салават — астероид из группы главного пояса, назван в честь города Салавата (Башкортостан).
 «Салават» — телевизионная компания в городе Салават.
 «Салават» — башкирская народная песня.

Топонимы 
 Салават — железнодорожная станция Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги в городе Салавате.
 Салават — гора Главного Кавказского хребта на границе Дагестана и Азербайджана.

Населённые пункты 
 Салават — город в Башкортостане.
 Салаватово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Салават — деревня в остане Ардебиль Ирана.
 Салават Абад () — деревня в Курдистане (Иран).

См. также 
 Салават Юлаев (значения)

Примечания